Хадия (Хадья) — кушитский язык, на котором говорят в Эфиопии. Распространён в области Народностей Южной Эфиопии (зоны Гураге, Хадия и Кэмбата-Тембаро), а также в Оромии (зона Восточная Шоа). По данным 2007 года было около 1,4 млн носителей языка, в том числе для 1,25 млн язык был родным.

Используется письменность на эфиопской графической основе (в 1980—1990-е годы основная письменность, ныне только для религиозной литературы), а также латиница (ныне основной алфавит, в том числе в сфере образования).

Алфавит на латинской основе:

Письменность на эфиопской графической основе:

Примечания

Ссылки 
 Школьный букварь на хадия (эфиопское письмо) 

Языки Эфиопии
Кушитские языки